Горнблавер — серія телефільмів за мотивами романів Сесіла Скотта Форестера.
 Гораціо Горнблавер — вигаданий персонаж, офіцер Королівського Британського Флоту, створений письменником Сесілом Скоттом Форестером.
 Лейтенант Горнблавер — роман Сесіла Скотта Форестера.